Aral — localidade do Cazaquistão
Mar de Aral

Desambiguações de topônimos